A 55.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 8 de maio a 13 de maio de 2001 com um percurso de 719,3 km dividido num prólogo inicial e 5 etapas, com início em Pfaffnau, e final em Genebra.

O vencedor foi o italiano Dario Frigo, cobrindo a prova a uma velocidade média de 42,3 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

2001
2001 no ciclismo
2001 na Suíça